Op het toernooi van Wimbledon in 1995 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 juni tot en met 9 juli 1995.

Toernooisamenvatting 
Het als tweede geplaatste duo Jana Novotná / Arantxa Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava in drie sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Novotná had daarnaast al 44 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sánchez 29.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans bereikten de derde ronde.
 Els Callens en Rachel McQuillan (Australië) kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Laurence Courtois en Nancy Feber strandden in de eerste ronde.
 Ook voor Dominique Monami en Liezel Horn uit Zuid-Afrika was de eerste ronde het eindstation.

Tien Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz speelde samen met de Argentijnse Gabriela Sabatini. Zij waren het negende reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.
 Manon Bollegraf en Rennae Stubbs (Australië), als zevende geplaatst, bereikten de derde ronde.
 Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman waren door de afmelding van Graf en Navrátilová als zeventiende aan de plaatsingslijst toegevoegd – ook zij kwamen tot de derde ronde.
 Daarnaast wisten Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans tot de derde ronde door te stoten.
 Maaike Koutstaal, met Radka Bobková uit Tsjechië aan haar zijde, kon door haar winst over het twaalfde reekshoofd eveneens de derde ronde bereiken, en daarmee haar beste carrièreresultaat op de grandslamtoernooien noteren.
 Caroline Vis en de Italiaanse Laura Golarsa strandden in de eerste ronde.
 Yvette Basting en Petra Kamstra hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi veroverd – daar verloren zij evenwel hun openingspartij.
 Ook Ingelise Driehuis en Louise Pleming (Australië) konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5+6)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1995